Soleira (geologia) - formação geológica
 Soleira (envelhecimento) - sistema de envelhecimento de bebidas
 Umbral (arquitetura) - elemento que constitui a moldura inferior de uma porta

Desambiguação